Tama se poate referi la:

 Municipiul Tama, o localitate În Japonia, în zona metropolitană Tōkyō.
 Comuna Tama, o localitate în Niger, în departamentul Bouza.